Zarka puede referirse a:

 Yves Charles Zarka, filósofo francés del siglo XX; 
 Zarqa, ciudad del norte de Jordania; o
 Jas'r el-Zarka, consejo local en el distrito de haifa, Israel.